Aérospatiale Alouette II
Aérospatiale Alouette III